

Codici 
 yug – codice ISO 639-3 della lingua yug

Mineralogia 
 Yug – abbreviazione di yugawaralite

Note